Wriggers ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wriggers (1896–1984), Hamburger Maler und Graphiker
 Peter Wriggers (* 1951), deutscher Ingenieur